Pośredni Groń – szczyt w Beskidzie Małym
 Pośredni Groń – szczyt w Tatrach Zachodnich